Список видов, входящих в род 

Изолепис — род семейства Осоковые. По данным сайта The Plant List, содержит около 75 видов.

Примечания

Ссылки 

 Isolepis on The Plant List

Изолепис